Dvorišće je lahko:
 Dvorišće Ozaljsko (Hrvaška)
 Dvorišće, Rakovec (Hrvaška)
 Dvorišće, Glina (Hrvaška)